Jerzy Lubomirski ist der Name folgender Personen:

* Jerzy Dominik Lubomirski (1677–1727), polnischer Staatsmann
 Jerzy Henryk Lubomirski (1817–1872), polnisch-galizischer Politiker
 Jerzy Sebastian Lubomirski (1616–1667), polnischer Staatsmann